Cosmorama (Brasile) comune dello Stato di San Paolo
Cosmorama Pittorico Rivista italiana dell'Ottocento
Cosmorama Nome del proiettore della Karl Zeiss per  il Planetario